Joachaz – imię dwóch postaci biblijnych ze Starego Testamentu.

 Joachaz (król Izraela) – król Izraela (państwa północnego) w latach 814–798 przed Chr.
 Joachaz (król Judy) – król Judy przez trzy miesiące w 609 r. przed Chr.